Dasydytidae är en familj av djur. Dasydytidae ingår i ordningen Chaetonotida, fylumet bukhårsdjur och riket djur. I familjen Dasydytidae finns 25 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Dasydytidae